Hegener ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Hegener (* 1984), deutscher Shorttracker
 Heinrich Hegener (1906–1984), deutscher Romanist, Kulturhistoriker und Tourismus-Unternehmer
 Julius Hegener (1870–1953), deutscher Otologe 
 Nicole Hegener (1966–2021), deutsche Kunsthistorikerin
 Richard von Hegener (1905–1981), Hauptstellenleiter in der Kanzlei des Führers

 Harry Schulze-Hegener, Pseudonym von Harry Schulze alias Harry Wilde (1899–1978), deutscher Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Hegner